Залізнична станція:
 Кремидівка — залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці.

Село:
 Кремидівка — село в Лиманському районі Одеської області.